Le Toronto Métropolitain était une municipalité supralocale de gouvernance territoriale dans la région de Toronto, entre 1954 et 1998. La municipalité fut créée à même le comté de York et fut un précurseur dans la création des municipalités régionales.

Elle regroupait les anciennes municipalités qui fusionnèrent en 1998 pour former la ville actuelle de Toronto. Son administration municipale était alors fixée à l' (Metro Hall), par opposition à l'hôtel de ville de Toronto (City Hall) où étaient administrés les services de l'ancienne ville de Toronto.

Géographie de Toronto